Große Allianz steht für:

 Wiener Große Allianz gegen Ludwig XIV. von Frankreich 1689
 Haager Große Allianz gegen Ludwig XIV. von Frankreich 1701
 Grand Alliance (auch The Big Three), die Alliierten im Zweiten Weltkrieg